Liskovec kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Liskovec (berg i Slovakien), Žilina,

Tjeckien 

 Lískovec, kulle, Plzeň, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar